Antoni Batllori puede referirse a:
 Antoni Batllori Jofré (1915-1999), dibujante español.
 Antoni Batllori Orriols (n. 1951), dibujante español, hijo de Batllori Jofré.